Alberga kan referere til:
 Alberga (Finland) − en bydel i Esbo stad i Finland
 Alberga (Sverige) − et byområde i Eskilstuna kommun, Södermanlands län, Södermanland, Sverige